Viggo Clausen er navnet på flere personer:

 Viggo Clausen (journalist) (1922-2010) – dansk journalist og radiotilrettelægger
 Viggo Clausen (kunsthandler) (1916-1992) – dansk kunsthandler